Сухая Долина — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Златоруновского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 10 км к югу от районного центра Ужур.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок фермы № 3 Учумского племовцезавода переименован в Сухая Долина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района